Schafmühle ist der Ortsname von

 Schafmühle (Burkardroth), Ortsteil des Marktes Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Schafmühle (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Schaafenmühle